Buzuluk kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Buzluq (ort), Goranboj,

Ryssland 

 Buzuluk, ort, Orenburg oblast, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar